A1, A-1, A.1  ou A01  peut faire référence à :

Animation 
 A-1 Pictures, un studio d’animation japonais.

Astronomie 
 Satellite A 1, le premier satellite français ;
 BrasilSat A1, un satellite brésilien ;
 A1, une étoile située dans l'amas ouvert NGC 3603.

Histoire 
 A1, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis.

Domaine militaire 
 Alcock A.1, un avion de chasse britannique ;
 Ansaldo A.1 Balilla, un avion de chasse italien ;
 AMX International AMX, un avion de chasse brésilien ;
 Contramaestre Casado (A-01), un navire de transport de l’Armada espagnole ;
 Douglas A-1 Skyraider, un bombardier américain ;
 Drone A1-SM Furia, un drone de combat ukrainien ;
 Fusée A1 développée par l'Allemagne nazie ;
 HMS A1, un sous-marin de la Royal Navy ;
 , nom pouvant faire référence à plusieurs navires de l’United States Navy.

Format de papier 
 Format A1, un format de papier selon la norme ISO 216.

Formation 
 A1, le premier niveau (« Introductif » ou « Découverte ») du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Sciences 
Biochimie
 Phospholipase A1, une hydrolase ;
 Procyanidine A1, un type de tanin condensé.

Biologie
 Apolipoprotéine A1, une protéine de type apolipoprotéine.
 
Médecine
 Les Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes (A01) d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Musique 
 A1, un boys-band britanno-norvégien.

Produits 
 Canon A-1, un appareil photographique.

Transport 
Automobiles
 Alpina A1, un modèle du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Audi A1, un modèle du constructeur automobile allemand Audi ;
 Chery A1, un modèle du constructeur automobile chinois Chery ;
 Toyota A1, un modèle du constructeur automobile japonais Toyota.

Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Aéronautique
 Abrial A-1, un planeur français ;
 Antonov A-1, un planeur soviétique ;
 Arpin A-1, un avion de tourisme anglais ;
 Buhl A-1 Autogyro, un autogire américain ;
 Jet A1, le carburant pour les avions à turboréacteur (kérosène aviation).

Sport 
Sport automobile
 Arrows A1, un modèle F1 de l’écurie britannique Arrows ;
 Merzario A1, un modèle de F1 de l’écurie italienne Team Merzario ;
 A1 Grand Prix est un championnat de course automobile.

Catch
 A-1, un catcheur américain.

Télécomunication 
 A1 Telekom Austria, entreprise autrichienne de téléphonie mobile appartenant à Mobilkom Austria ;
 A1 Hrvatska, entreprise croate de téléphonie mobile.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres